El término castillo hace referencia, en esta enciclopedia:

Construcción
 a un castillo, una edificación militar y residencial;
 a un castillo, cada uno de los refuerzos que distribuyen la fuerza del techo, las dalas y la cimentación en una edificación;

Ciencias

Botánica
a Castillo, abreviatura que honra la memoria de Rafael Castillo Pinilla, científico colombiano;

Espeleología
 a un castillo, un espeleotema presente en cavidades volcánicas;

Náutica
 a un castillo, una superestructura situada a proa o a popa de un barco;

Astronomía
 a (15594) Castillo, un asteroide;

Divisiones administrativas
 a Castillo (Álava), concejo español del municipio de Vitoria, provincia de Álava;
 a Castillo (Cáceres), alquería española de la provincia de Cáceres;

Heráldica
 a un castillo, figura artificial que representa ese tipo de construcción.

Personas
 Pedro Castillo, expresidente del Perú

Véase también
Castellar